Lliga espanyola de futbol masculina
 Lliga espanyola de futbol femenina
 Lliga espanyola de bàsquet masculina
 Lliga espanyola de bàsquet femenina
 Lliga espanyola d'handbol masculina
 Lliga espanyola d'handbol femenina
 Lliga espanyola d'hoquei patins masculina
 Lliga espanyola d'hoquei herba masculina
 Lliga espanyola d'hoquei herba femenina
 Lliga espanyola de rugbi
 Lliga espanyola de waterpolo masculina
 Lliga espanyola de waterpolo femenina
 Lliga espanyola de voleibol masculina
 Lliga espanyola de voleibol femenina
 Lliga espanyola d'hoquei gel